Конґрес українців Канади
 Київський університет культури